Rebutia deminuta  F.Ritter, es una especie fanerógama perteneciente a la familia de las Cactaceae.

Distribución
Es endémica de  Bolivia y norte de Argentina. Es una especie común en lugares localizados.

Descripción
Rebutia deminuta crece forma  grupos con tallos esféricos a corto cilíndricos, a veces hacia la punta cónico, cuerpos de color verde oscuro. El tallo alcanza un diámetro de hasta 6 centímetros con raíces fibrosas. Las 11 a 13  costillas están dispuestas en espiral y se dividen en huecos. Las areolas son de color gris blanquecino. Las 10 a 12 (o más), espinas centrales son curvas y apenas son distinguibles de las espinas radiales. Son de color blanco y marrón 3 a 6 mm (raramente a 20 milímetros) de largo con una punta de color marrón. Las flores son de color naranja-rojo profundo y de hasta 3 centímetros de largo y el mismo diámetro.

Taxonomía 
Rebutia deminuta fue descrita por (F.A.C.Weber) Britton & Rose y publicado en The Cactaceae; descriptions and illustrations of plants of the cactus family 4: 285. 1923.
Etimología
Rebutia: nombre genérico que fue nombrado en 1895 por Karl Moritz Schumann  en honor de Pierre Rebut ( * 1827 - 1898), un botánico francés especializado en cactus. 

deminuta: epíteto latíno que significa "diminuta, pequeña"
Sinonimia
 Rebutia albiareolata F. Ritter	
 Rebutia kupperiana Boed.	
 Rebutia minutissima F. Ritter	
 Rebutia nitida F. Ritter	
 Rebutia nogalesensis F. Ritter	
 Rebutia pseudodeminuta Backeb.	
 Rebutia pseudodeminuta var. schumanniana Backeb.	
 Rebutia pseudominuscula (Speg.) Britton & Rose	
 Rebutia robustispina F. Ritter	
 Rebutia sanguinea F. Ritter	
 Rebutia wahliana Rausch

Referencias

Enlaces externos

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Rebutia&species=deminuta

deminuta
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental 
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1977 
Plantas descritas por F.A.C.Weber
Plantas descritas por Britton
Plantas descritas por Rose